Сулима () — дворянский род.

Происходит от запорожского гетмана Ивана Сулима, казнённого в Варшаве в 1635 году за разорение Кодака. Его сын Фёдор (†1691) был полковником Переяславским, а сын последнего Иван (†1721) — генеральным хорунжим Украины.

Семён Иванович Сулима (†1766), сын предыдущего, был полковником Переяславским. Из его сыновей Аким (1737—1818) был генеральным судьей Малороссии, а Христофор (†1813) — епископом слободским и харьковским. О племяннике их Николае Семёновиче — см. Его внуком по линии матери является князь Пётр Кропоткин.

Род Сулима внесён в родословную книгу Полтавской губернии.

Описание герба 
В пересечённом на золото и червлень щите в верхней золотой части вырастающий чёрный летящий орёл. В нижней, червлёной три драгоценных четырёхугольных камня, расположенных в виде треугольника, вершиной вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: такой же, как и в щите, орёл. Намёт на щите червлёный, подложенный золотом.

Геральдика 
В числе Высочайше утвержденных герба фамилии Сулима не имеется.

Герб рода Сулима потомства гетмана Ивана Михайловича Сулима, умершего в 1635 году, известен с начала XVIII века. Он изображён на печати переяславского полкового судьи Александра Сулима 1714 года и на серебряной ложке 1770 года, которая в начале XX века находилась в собрании О. Н. Значко-Яворской.

Примечания

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с. 178—179
 
 

Казацкая старшина
 
Шляхетские роды герба Сулима